Mueang Ubon Ratchathani (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ubon Ratchathani, Thailanda, cu o populație de 211.855 de locuitori și o suprafață de 406,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 148 de sate (muban).

Amphoe în provincia Ubon Ratchathani